Кондоминијум, концепт у међународном праву
 Кондоминијум (некретнине), или кондо, концепт у имовинском праву

 Кондоминијум (мини-серија), америчка ТВ мини-серија из 1980. заснована на роману Џона Д. Макдоналда
 Кондо (ТВ серија), амерички ТВ ситком из 1983.
 Кондоминио, италијански комични драмски филм из 1991.
 Срце у кондоминијуму, мексичка теленовела из 2013.
 Ел Кондоминио, порторикански ТВ шоу емитован 2000—2005.

 Канадски кондоминијумски институт (CCI), независна непрофитна организација основана 1982.